Ширман — еврейская и немецкая фамилия

 Ширман, Александр Семёнович (1908—1981) — советский артист цирка, клоун, брат Р. С. Ширмана.
 Ширман, Анатолий Михайлович (род. 1939) — советский и российский артист цирка, клоун, сын М. С. Ширмана.
 Ширман, Андрей Леонидович (известен как DJ Smash; род. 1982) — российский диджей и музыкальный продюсер.
 Ширман, Гарри (Хуна Аронович) (1919—2017) — молдавский джазовый музыкант-мультиинструменталист (тенор-саксофонист, кларнетист и скрипач), эстрадный композитор и дирижёр.
 Ширман, Григорий Яковлевич (1898—1956) — русский поэт.
 Ширман, Елена Михайловна (1908—1942) — русская поэтесса.
 Ширман, Михаил Семёнович (1911—1978) — советский артист цирка, клоун, брат А. С. Ширмана.
 Ширман, Симон Хунович (род. 1948) — молдавско-российский джазовый музыкант (саксофонист, скрипач), композитор, бэндлидер, сын Г. А. Ширмана.
 Ширман, Роман Семёнович (1911—1994) — советский артист цирка, клоун, брат Э. В. Ширмана.
 Ширман, Фёдор Карлович (1780—1853) — генерал-лейтенант, участник Наполеоновских войн и подавления Польского восстания 1830—1831 годов.
 Ширман, Эмиль Владимирович (псевдоним Владимиров; 1897—1939) — поэт, теоретик и сотрудник органов правопорядка, брат Р. С. Ширмана.
 Ширман, Яков Давидович (1919—2010) — советский ученый в области радиотехники и радиофизики, доктор технических наук.